Верни́ () — упразднённый кантон во Франции, в регионе Лотарингия, департамент Мозель, округ Мец-Кампань.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 29219 человек. Код INSEE кантона — 5733. В результате административной реформы кантон упразднён. До марта 2015 года в состав кантона входило 36 коммун, административный центр — коммуна Верни.

Коммуны кантона 

8 коммун передано в состав вновь созданного кантона Кото-де-Мозель (округ Мец): Куэн-ле-Кюври, Куэн-сюр-Сей, Кюври, Лорри-Мардиньи, Марьёль, Пуйи, Пурнуа-ла-Шетив, и Фе;

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Упразднённые кантоны департамента Мозель